Away from the Sun (album) - album van de Amerikaanse band 3 Doors Down
 Away from the Sun (single) - single van bovenstaand album